Die Abkürzung RUC steht für:

 Royal Ulster Constabulary – die britische Polizei in Nordirland, infolge des Karfreitagsabkommens reformiert zum Police Service of Northern Ireland (PSNI)
 Roskilde Universitetscenter
 Regionales urbanistisches Zentrum
 Rational User Conference
 Road User Charges, zu kaufende Kilometer in Neuseeland
 Numero de Registro Unico de Contribuyentes, die vom ecuadorianischen Finanzamt vergebene Steuernummer

RUC